1-я церемония объявления лауреатов премии «Золотая малина» за сомнительные заслуги в области кинематографа за 1980 год состоялась 31 марта 1981 года в Лос-Анджелесе, в гостиной дома Джона Дж. Б. Уилсона, основателя премии.

Объявление лауреатов должно было пройти 30 марта, за несколько часов до начала церемонии вручения премии «Оскар», но было отложено на сутки (также как и «Оскар»), в связи с покушением на президента США Рональда Рейгана.

Статистика

См. также 
 «Оскар» 1981 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 1981 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
  BAFTA 1981 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1981 (премия французской академии кинематографических искусств и техники)
 «Сатурн» 1981 ''(премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты на официальном сайте премии «Золотая малина»
 Лауреаты и номинанты премии «Золотая малина» на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотая малина»
События 31 марта
март 1981 года
1981 год в Калифорнии
Кинопремии 1981 года